Новостроевский сельский округ

Белгородская область 

 Новостроевский сельский округ (до 2008 года)

Калининградская область 

 Новостроевский сельский округ (до 2019 года)